Carl Lagercrantz kan avse någon av följande:

 Carl Otto Lagercrantz, 1683–1746 (militär och politiker)
 Carl Lagercrantz (assessor), 1788–1858
 Carl Lagercrantz (överste), 1846–1897
 Carl Lagercrantz (bankdirektör), 1883–1977
 Carl Lagercrantz (major), 1898–1961
 Carl Lagercrantz (läkare), 1917–2004, professor

Se även 
 Släktartikel Lagercrantz (adelsätter)